Горжий - фамилия:

 Горжий, Владимир Максимович (род. 1937) — Заслуженный тренер УССР и СССР.
 Горжий, Людмила Михайловна (род. 1938) — Заслуженный тренер Украины.

См. также 
 Гуржий